Mowat ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Mowat (* 1933), kanadische Kinderbuchautorin
 Donald Mowat (* 1963), kanadisch-britischer Maskenbildner
 Douglas A. Mowat, Szenenbildner
 Farley Mowat (1921–2014), kanadischer Schriftsteller
 John Mowat (1908–†), schottischer Fußballschiedsrichter
 Oliver Mowat (1820–1903), kanadischer Politiker
 Robert de Mowat, schottischer Adliger
 William Mowat († 1327), schottischer Ritter und Verschwörer

Siehe auch:
 Mowat-Wilson-Syndrom
 Mowatt